

Geografia 
D'Annunzio – nome del centro abitato fondato nel 1938 in Libia

Persone 
D'Annunzio – cognome italiano
Gabriele D'Annunzio – poeta italiano
Gabriellino D'Annunzio – attore e regista italiano, figlio del poeta
Mario D'Annunzio – politico italiano, figlio del poeta
Ugo Veniero D'Annunzio – ingegnere italiano, figlio del poeta

Altro 
D'Annunzio – film del 1987 diretto da Sergio Nasca
D'Annunzio – singolo di Pop X del 2020